

Wydarzenia 

 Zakończyło się panowanie Fraortesa, władcy Medów
 Według Herodota Psametych I zadał militarną klęskę Asyryjczykom (fakt sporny, data sporna lub przybliżona)